«Отец королевы» () — польский исторический фильм, комедия 1979 года.

Сюжет 
Фильм в жанре «плаща и шпаги» времен польского короля Яна III Собеского. Шевалье де Шарант получает задание привезти отца польской королевы Марысеньки, порочащего своим поведением доброе имя Франции.  Прибыв в Речь Посполитую герой переживает множество приключений...

В ролях 

 Игнацы Маховский — маркиз де Ла Гранж д’Аркьен, отец королевы,
 Анна Сенюк — королева Мария Казимира,
 Мариуш Дмоховский — король Ян III Собеский,
 Дорота Помыкала — Хелена Погожельская,
 Ян Энглерт — кавалер де Шарант,
 Людвик Бенуа — Людвик, человек министра де Кросси,
 Казимеж Брусикевич — Корыциньский,
 Эдмунд Феттинг — граф Зеровский, посол Австрии,
 Венчислав Глинский — де Витри, посол Франции,
 Эмиль Каревич — гетман Яблоновский,
 Януш Кубицкий — министр де Кросси,
 Густав Люткевич — конюший Матчиньский,
 Эдвард Рончковский — секретарь посла Франции,
 Тадеуш Грабовский — маршалок Сенявский,
 Рышард Котыс — слуга Зеровского,
 Леон Немчик — барон фон унд цу Вальдцуг,
 Эва Серва — невеста,
 Богуш Билевский — шляхтич,
 Станислав Михальский — шляхтич,
 Тадеуш Сомоги,
 Теодор Гендера,
 Михал Лесняк и др.

Ссылки 
 Описание фильма на сайте filmpolski.pl 
 Кадры из фильма на сайте fototeka.fn.org.pl 

Экранизации произведений Ежи Стефана Ставиньского
Исторические фильмы Польши
Исторические фильмы о XVII веке
Кинокомедии 1979 года
Кинокомедии Польши
Фильмы плаща и шпаги
Фильмы Польши 1979 года
Фильмы киностудии KADR